John Morrison ou John Morison peut faire référence à:

Politiques
 John Morrison (1868–1930), homme politique au Manitoba, Canada
 John Morrison (1872–1950), député canadien
 John Morrison (né en 1943), officier du renseignement britannique
 John Morrison (né en 1961), homme politique du Montana, États-Unis
 John Morrison (1818–1873), homme d'affaires canadien et personnage politique
 John Morrison (1726–1816), fermier, forgeron et homme politique en Nouvelle-Écosse
 John Morrison (c. 1757–1835), député britannique pour Banffshire
 John Morrison (1906–1996), homme politique du parti conservateur britannique
 John Alexander Morrison (1814–1904), membre du Congrès de Pennsylvanie
 John Gillis Morrison (1863–1917), homme politique en Nouvelle-Écosse, Canada
 John T. Morrison (1860–1915), gouverneur de l'Idaho
 John B. Morison (1923–1996), membre de la Chambre des communes du Canada pour Wentworth et Halton — Wentworth
 John Morison Gibson (1842–1929), homme politique canadien
 John Morrison (1926–2000), diplomate britannique

Sports
 John Morrison (né en 1947),  ancien footballeur australien
 John Morrison (né en 1945), basketteur professionnel américain et entraîneur d'université
 John Morrison (1889–1975), joueur d'échecs canadien
 John Morrison (né en 1947), joueur de cricket de Nouvelle-Zélande et conseiller municipal de Wellington
 John Morrison, footballeur écossais
 John Morrison (1895–1956), joueur de hockey sur glace
 John Morrison, joueur de hockey sur glace
 John Morrison (né en 1979), nom et prénom du catcheur John Hennigan

Littérature
 John L. Morrison (1863–1926), journaliste américain
 John Sinclair Morrison (1913–2000), universitaire britannique, fondateur du Trireme Trust
 John Morrison (1904–1998), romancier et écrivain australien

Dans d'autres champs 
 John Morrison, batteur de jazz australien
 John Morrison (1879–1971), expert en bactériophages
 John Morrison (parfois orthographié Morrison, 1791–1859), ministre de congrégation, Londres
 John Morrison (né en 1938), Archidiacre d'Oxford
 John G. Morrison (1842–1897), membre de la marine pendant la guerre de sécession
 John Morrison (1819–1899), pionnier de l'Oregon et homonyme du Portland's Morrison Bridge
 John Robert Morrison (1814–1843), traducteur, diplomate et missionnaire britannique en Extrême-Orient
 John Stanton Fleming Morrison (1892–1961),  architecte britannique de parcours de golf
 John Howell Morrison (né en 1956), compositeur classique contemporain et éducateur
 John Morrison,  auteur-compositeur tyneside du XIXe siècle
 John Lowrie Morrison (né en 1948), artiste contemporain écossais
 John H. Morrison (né en 1933), avocat américain
 John Morrison, marionnettiste pour Dustin the Turkey
 John Todd Morrison (1863–1944), physicien et météorologue d'origine écossaise
 John Frank Morrison (1857-1932), major général américain

Voir aussi
 Johnny Morrison